Сезон 2019/2020 годов для клуба «Ахмат» (Грозный) — 12-й подряд, который клуб проводит в Российской футбольной премьер-лиге.

5 сентября 2018 года главным тренером клуба стал Рашид Рахимов. Рахимов уже возглавлял клуб в 2013—2017 годах. В сезоне 2016—2017 годов под его руководством клуб добился наивысшего результата в чемпионатах страны в своей истории, заняв итоговое 5 место. В сезоне 2018—2019 годов «Ахмат» стал 8-м в чемпионате страны.

30 сентября 2019 года, после поражения в выездном матче от клуба «Сочи» (0:2), Рашид Рахимов объявил о своей отставке. К этому моменту безвыигрышная серия «Ахмата» достигла уже семи матчей, а клуб оказался на предпоследнем месте в турнирной таблице. Новым главным тренером клуба стал Игорь Шалимов.

4 марта 2020 года в розыгрыше Кубка России в 1/4 финала в домашнем матче с питерским «Зенитом» «Ахмат» потерпел поражение в дополнительное время со счётом 1:2 и выбыл из дальнейшей борьбы.

По итогам чемпионата «Ахмат» набрал 31 очко и занял 13-е место.

Соревнования

Премьер-лига

Результаты по турам

Матчи

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Кубок России

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Статистика выступлений

Примечания 

Сезоны ФК «Ахмат»
Ахмат
Ахмат